Costel Grasu – ex discobolo rumeno
 Hroniss Grasu – giocatore di football americano statunitense
 Nicoleta Grasu – ex discobola rumena